Lumpen steht für:

 Putzlappen, umgangssprachlich
 alte Textilien und abgetragene Kleidungsstücke, siehe Hader (Textilie)
 U mostu (Lumpen bzw. Egerbrück), Weiler der Gemeinde Šemnice, Tschechien
 Fahne (abwertend): "Wo die Lumpen draußen hängen, sitzen die Lumpen drinnen." (Sprichwort)

Fiktive Person:
 Dieter Lumpen, Comicfigur

Siehe auch:
 Lump
 Lumpenball
 Lumpenproletariat